Eastleigh bezeichnet:

 Eastleigh, eine Stadt in England
 Eastleigh (Borough), einen britischen Verwaltungsbezirk
 Eastleigh (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Eastleigh (Nairobi), einen Stadtteil von Nairobi, Kenia